Museu de Lisboa
Museu da Cidade (Porto)
Museu da Cidade de Estocolmo
Museu da Cidade de Gotemburgo

Brasil 
Museu da Cidade (Brasília) — Brasília
Museu da Cidade (Salvador) — Salvador
Museu da Cidade de Salto - no Brasil
Museu da Cidade de São Paulo ou Solar da Marquesa de Santos — São Paulo
Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas — Recife
Museu da Cidade (Manaus) — Manaus

Desambiguações de museus